ima više značenja.

 Dihidrofolatna sintaza, enzim
 Škola letenja odbrambenih helikoptera (), engleska vojna škola